Ulf Nilsson, švedski hokejist, * 11. maj 1950, Nynäshamn, Švedska.

Nilsson je v švedski ligi igral za klub AIK IF, v zadnjem delu kariere pa je igral tudi štiri sezone v ligi NHL za klub New York Rangers. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 12
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 69
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 11
| 9
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 26
| 12
| 6
| 18
| -12
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 22
| 10
| 7
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 21
| 15
| 36
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 29
| 23
| 15
| 38
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
|
| 78
| 26
| 94
| 120
|
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 78
| 38
| 76
| 114
|
| 84
|
| 13
| 7
| 19
| 26
|
| 6
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 71
| 39
| 85
| 124
|
| 89
|
| 20
| 6
| 21
| 27
|
| 33
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
|
| 73
| 37
| 89
| 126
|
| 89
|
| 9
| 1
| 13
| 14
|
| 12
|-
| New York Rangers
| NHL
| 78/79
|
| 59
| 27
| 39
| 66
|
| 21
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 79/80
|
| 50
| 14
| 44
| 58
|
| 20
|
| 9
| 0
| 6
| 6
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 80/81
|
| 51
| 14
| 25
| 39
|
| 42
|
| 14
| 8
| 8
| 16
|
| 23
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 81/82
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tulsa Oilers
| CHL
| 81/82
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 82/83
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 654
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | 523
| bgcolor="#7FFF00" | 813
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 521
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Tulsa Oilers
Hokejisti, kaznovani zaradi dopinga
Švedski športniki, kaznovani zaradi dopinga